Никола Слейтер (; родилась 14 августа 1984 года в Эре, Великобритания) — британская теннисистка; победительница шести турниров ITF в парном разряде.

Общая информация 
Никола — одна из пяти детей Анджелы и Пола Слейтеров.

Британка в теннисе с 11 лет, любимое покрытие — трава.

После недолгой в карьере в юниорском туре и нескольких лет в протуре Слейтер сделала паузу в карьере, отправившись учиться в США, параллельно играя в теннис в NCAA за университет Южного Миссиссиппи. После окончания учебного заведения Никола вернулась в протур.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года в парном разряде 
 2014 — 192
 2013 — 176
 2012 — 498
 2011 — 485
 2010 — 681
 2009 — 948
 2008 — 689
 2002 — 1015

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в парном разряде (11)

Победы (6)

Поражения (5)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Великобритании